Орден Креста́ Ви́тиса () — государственная награда Литовской Республики. Был учреждён в 1927 году и предназначался для награждения за боевые и военные заслуги. Мог вручаться с мечами или без них. Это первый литовский орден. До 1930 года являлся высшей государственной наградой Литвы.

Положение о награде 
Орден Креста Витиса присуждается гражданам, за подвиг, совершённый для защиты свободы и независимости Литовской Республики.

История 
Крест Витисы был учреждён в 1919 году, как высшая государственная награда для сформированной для борьбы с большевиками литовской армии. Устав награды был утверждён Указом Президента от 31 августа 1927 года. 1 сентября 1930 года награда была переименована в Орден Креста Витиса.

В 1927 году Крест Витиса получили премьер-министр Италии Бенито Муссолини и король Италии Виктор Эммануил III. Позже, эта награда была вручена бельгийскому королю Альберту I, чехословацкому президенту Томашу Масарику и президенту Германии Паулю фон Гинденбургу (последний был награждён в Литве тайно, поскольку Конституция Германии запрещала своим служащим принимать иностранные награды).

Первыми награждёнными крестом Витиса 1 класса среди литовцев стали президент Литвы Антанас Сметона и генерал Сильвестр Жуковский.

Орден Креста Витиса был первым государственным орденом из довоенной Литвы, восстановленным «Законом о восстановлении ордена Креста Витиса» Nr. I-949 от 15 января 1991 года после январских событий 1991 года в Литве. Первыми, кто был награждён восстановленным орденом, были участники январских событий 1991 года в Вильнюсе.

Описание 
Орден Креста Витиса имеет пять степеней:
 Большой крест ордена Креста Витиса (1-я степень);
 Большой крест Командора ордена Креста Витиса (2-я степень);
 Крест Командора ордена Креста Витиса (3-я степень);
 Офицерский крест ордена Креста Витиса (4-я степень);
 Рыцарский крест ордена Креста Витиса (5-я степень).
Орден Креста Витиса также имеет медаль ордена Креста Витиса одной степени.

Элементы художественного оформления знака ордена и звезды

Знаки ордена

Медаль ордена Креста Витиса

Награждения 
Орденом Креста Витиса с мечами и без мечей были награждены многие видные литовские военные и государственные деятели, а также военнослужащие и партизаны. Могли награждаться и иностранцы. 1-й степенью ордена Креста Витиса в Литве были награждены лишь три человека.

Орден Креста Витиса 1-й степени, с мечами 

 Генерал Сильвестрас Жукаускас (1927);
 Президент Антанас Смятона (1927);
 Король Италии Виктор Эммануил III (1927);
 Председатель Совета министров Италии Бенито Муссолини (1927);
 Президент Германии Пауль фон Гинденбург (1928);
 Король Бельгии Альберт I (1929);
 Президент Чехословакии Томаш Масарик (1930).

Орден Креста Витиса 1-й степени, без мечей 
 Премьер-министр, профессор Аугустинас Вольдемарас (1928);
 диссидент Ромас Каланта (2000, посмертно).

См. также 
 Крест Витисы

Примечания

Литература 
 Astikis A. Lietuvos ordinai, medaliai ir ženkleliai 1918—1940
 Kavaliauskas V. Už nuopelnus Lietuvai

Ссылки 
 Государственные ордена, медали и др. 
 Закон о восстановлении ордена Креста Витиса Nr. I-949 от 15 января 1991 года
 Закон Литовской Республики «Об орденах, медалях и других знаках отличия» Nr.I-1799 от 12 сентября 1991 года (утратил силу)
 Закон Литовской Республики «О Государственных наградах» Nr. IX-957 от 18 июня 2002 года  (действующий)

Награды, появившиеся в 1919 году